Rajdowe mistrzostwa świata (World Rally Championship)
 Warszawska Radiostacja Centralna w Gąbinie
 Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna
Także
 Samochód WRC